Powiat Kumage – powiat w Japonii, w prefekturze Kagoshima
 Powiat Kumage – powiat w Japonii, w prefekturze Yamaguchi